Ленке́вич — польське, українське прізвище.

 Богуш Ленкевич (? — після 1602) — війт Києва часів Великого князівства Литовського в 1563—1564 роках.
 Влодзімеж Ленкевич (1878- перед 1966) — польський історик, педагог, урядовий комісар (1920—1926) і бургомістр (1929—1934) Тернополя.

Українські прізвища